Свердлы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Свердлы — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Свердлы — деревня в Шумилинском районе Витебской области.